Ізабелла Французька () або Ізабелла де Валуа (; 9 листопада 1389 — ) — друга дружина короля Англії Річарда II. Після його смерті повернулася до Франції і вийшла заміж за Карла І, герцога Орлеану.

Біографія 
Ізабелла була другою з дочок французького короля Карла VI і Ізабелли Баварської. Згідно зі збереженими свідченнями сучасників принцеса була гарною і володіла вишуканими манерами.

В жовтні чи листопаді 1396 року в Кале відбулося весілля Ізабелли Французької і Річарда ІІ Англійського. Завдяки цьому союзу було продовжене тимчасове перемир'я між Англією і Францією у період Столітньої війни, окрім того за наречену було отримане багате придане у розмірі 800 тисяч франків золотом. Не дивлячись на те, що їх шлюб був заключений за політичними мотивами, подружжя відносилося один до одного із симпатією.

Після весілля королева жила у в Віндзорському замку. Через те, що принцеса була юною, шлюб не був завершений належним чином. У травні 1399 року Ізабелла переїхала у замок Уоллінгфорд (англ. Wallingford Castle), а Річард тим часом провів військову кампанію в Ірландії. Скориставшись його відсутністю із вигнання повернувся Генріх IV. При підтримці багатьох дворянських родів він організував заколот проти Річарда в результаті якого король був звергнутий у вересні 1399 року і ув'язнений в Тауер. Ізабелла втекла з Уоллінгфорду, була схоплена за наказом Болінгброка і відправлена у Соннінг, (англ. Sonning), маленьке село поблизу Редінгу.

Після загадкової смерті Річарда в лютому 1400 року, французька рада регентів при недієздатному Карлі VI, вимагала відновити її в правах королеви, на що новий король Генріх IV відповідав, що Ізабелла залишиться в Англії як королева-вдова, допоки їй не знайдуть пару. Він мав намір видати її заміж за свого сина, принца Генріха, але дізнавшись про це, Ізабелла опиралася. Одягнувшись в траур, вона відмовилася прийняти цю пропозицію, і врешті-решт король погодився відпустити її назад до Франції, при умові, що її придане залишиться в англійській казні.

Через декілька років після повернення на Батьківщину, 29 червня 1406 року, королева-вдова обвінчалася зі своїм кузеном Карлом, герцогом Орлеану, а 13 вересня 1409 року вона померла після народження дочки Жанни.

Родовід 

|-

Примітки

Література 
 

Валуа
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Поховані в Парижі
Померли 1409
Померли 13 вересня
Народились 1389
Народились 9 листопада
Померли в пологах
Герцогині Орлеанські